Павелко Андрій Васильович (* 1975) — народний депутат України 7 і 8 скликань.
 Павелко Валентин Григорович (1906—1971) — український радянський військовий диригент, підполковник; заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Павелко Віктор Гаврилович — соратник Миколи Міхновського та Івана Горемики-Крупчинського.
 Павелко Олексій Пилипович (1918—2001) — український філософ, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.
Українські прізвища